Wing Chun steht für:

 Wing Chun, ein chinesischer Kampfkunststil
 Yim Wing Chun, die legendäre Namensgeberin des Kampfstils, siehe Entstehung von Wing Chun
 Wing Chun (1994), eine Fernsehserie über Yim Wing-Chun aus dem Jahr 1994
 Wing Chun (2004), eine Fernsehserie über Yim Wing-Chun aus den Jahren 2004 bis 2007
 Wing Chun – Gefährlich wie eine Pantherkatze, ein Martial-Arts-Film von Yuen Woo-Ping aus dem Jahr 1994
 Kung Fu Wing Chun, ein Martial-Arts-Film über Yim Wing-Chun aus dem Jahr 2010

Siehe auch:
 Weng Chun